Elena – imię żeńskie, odpowiednik w różnych językach imienia Helena
 Elena – Helena; infantka hiszpańska, księżna de Lugo z dynastii Burbonów
 Elena – Helena Petrowić-Niegosz; królowa Włoch
 Elena – album studyjny Maggie Reilly
 Elena – jedyna znana kobieta z grupy Turks
 Elena – miasto w Bułgarii
 Elena – postać z gry Street Fighter III: New Generation
 Elena – główna bohaterka sagi i serialu Pamiętniki wampirów
 Elena − rosyjski film dramatyczny z 2011 roku
 Elena − włoski film dramatyczny z 1947 roku
Elena -- bohaterka serii gier Uncharted

Zobacz też 
 Gmina Elena – gmina w Bułgarii
 Santa Elena
 Sant'Elena
 Santa Helena